Blaž – variante slava del prenome maschile italiano Biagio
 Blaž – album di Nikolaj Noskov del 1998